Isère, folyó Franciaországban
Isère, megye Franciaországban